Berlin Zoo kan verwijzen naar:
Zoologischer Garten Berlin, een dierentuin in Berlijn
Station Berlin Zoologischer Garten, een spoorweg- metro- en S-Bahnstation nabij de Berlijnse dierentuin